Calvarrasa de Arriba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calvarrasa de Arriba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Calvarrasa de Arriba (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar